Niemcy:
 Grüna – dzielnica Chemnitz
 Grüna – dzielnica Jüterbog
 Grüna – dzielnica Lößnitz